Лас-Пьедрас (Артигас) — населённый пункт Уругвая, в департаменте Артигас.
 Лас-Пьедрас (Уругвай) — город в Уругвае.